Tout pour plaire peut se référer à :
 Tout pour plaire, film de Cécile Telerman sorti en 2005 ;
Tout  pour plaire, roman français d'Ingrid Desjours
 Tout pour plaire, atelier de conception graphique français ;
 Tout pour plaire (The Big Gold Dream), nouvelle de Chester Himes parue en 1960.